Georges de Beauregard (1854-1919), homme politique français ;
 Georges de Beauregard (1920-1984), producteur de cinéma français.